Шкрум — заячий жир;
Шкрум — псевдонім бандуриста Віктора Васильовича Пашника;
Шкрум Альона Іванівна — український політик.

Примітки